Натуральне число 386
 386 — рік до нашої ери
 386 — рік нашої ери
 386 — 32-х бітний мікропроцесор виробництва фірми Intel.